Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Oslo/Holmenkollen były dziesiątymi i ostatnimi w sezonie 2016/2017 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrano w dniach 17 – 19 marca. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz biegu masowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bibliografia 
 

Oslo
2017 w Norwegii
Biathlon w Norwegii
Sport w Oslo